Крафт (; ) — многозначный термин.

Фамилия

А 
 Крафт, Адам (ум. 1509) — немецкий скульптор и архитектор.
 Крафт, Александр Николаевич (1874—1935) — русский фабрикант, владелец усадьбы Костино с 1901 по 1918 год.

В 
 Крафт, Вальдемар (1898—1977) — западногерманский государственный деятель, федеральный министр по особым поручениям ФРГ (1953—1956).
 Крафт, Вильгельмина (1778—1828) — шведская художница, сестра Пера Крафта − младшего.

Г 
 Крафт, Гвидо (1844—1907) — австрийский агроном.
 Крафт, Георг Вольфганг (1701—1754) — российский учёный-математик, академик.

Д 
 Крафт, Давид фон (1655—1724) — шведский живописец.

И 
 Крафт, Иван Иванович (1859—1914) — российский этнограф, губернатор Якутской области и Енисейской губернии.
 Крафт, Иоганн Петер (1780—1856) — немецкий и австрийский художник и график, мастер жанровой, батальной, портретной и исторической живописи.

К 
 Крафт, Карен (род. 1969) — американская гребчиха.
 Крафт, Карл Эрнст (1900—1945) — швейцарский астролог, служивший Третьему рейху.
 Крафт, Кой (род. 1997) — американский футболист, атакующий полузащитник клуба MLS «Даллас».
 Крафт, Крис (1939—2021) — британский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Л 
 Крафт, Логин Юрьевич (1743—1814) — российский учёный-астроном, академик.

М 
 Крафт, Майк (род. 1958) — английский музыкант.
 Крафт, Марцелла (1874—1959) — американская оперная певица (сопрано), выступавшая в конце XIX — начале XX веков.
 Крафт, Морис и Катя — французские вулканологи.
 Крафт, Мэлани (род. 1969) — американская писательница.

Н 
 Крафт, Николай Осипович (1798—1857) — русский инженер, генерал-майор, строитель южной части Николаевской железной дороги.

П 
 Крафт, Павел Андреевич (1890—?) — русский офицер, поручик 80-й артиллерийской бригады, участник Первой мировой войны, кавалер Георгиевского оружия.
 Крафт, Павел Павлович (1870—1907) — российский профессиональный революционер.
 Крафт, Пер (1724—1793) — шведский художник.
 Крафт, Пер (1777—1863) — шведский художник, сын Пера Крафта − старшего.
 Крафт, Перси (1856—1934) — английский художник-постимпрессионист.

Р 
 Крафт, Роберт (1923—2015) — американский дирижёр и музыковед.
 Крафт, Рэнди Стивен (род. 1945) — американский серийный убийца.

С 
 Крафт, Сэмми Кейн (1992—2012) — американская актриса, певица и бейсболистка.

Т 
 Крафт, Томас (род. 1988) — немецкий вратарь, играет за берлинский клуб «Герта».

Ш 
 Крафт, Шанис (род. 1993) — немецкая легкоатлетка, специализирующаяся в метании диска.
 Крафт, Штефан (род. 1993) — австрийский прыгун с трамплина.

Э 
 Крафт, Эдуард Фридрих Густав (1823—1898) — немецкий лесовод.
 Крафт, Эмиль (род. 1994) — шведский футболист.

Двойная фамилия 
 Крафт-Лорцинг, Альфред (1893—1974) — немецкий оперный певец и актёр, сын Карла Крафт-Лорцинга.
 Крафт-Лорцинг, Карл (1856—1923) — австрийский дирижёр и композитор.
 Крафт-Эбинг, Рихард фон (1840—1902) — австрийский и немецкий психиатр.

Топоним 
 Крафт — деревня в Москаленском районе Омской области, упразднена в 1972 году.

Другое 
 Крафт — крупный ударный кратер в западной части Океана Бурь на видимой стороне Луны.
 Крафт — «ремёсла», позволяющие создавать одни предметы из других.

См. также 
 Крефт — фамилия.
 Крафтверк — немецкий музыкальный коллектив из Дюссельдорфа.
 Крафт-бумага — сорт бумаги.
 Крафтовое пивоварение — это процесс производства пива небольшими, независимыми организациями, которые придерживаются традиционных рецептов.
 Crufts — выставка собак в Бирмингеме (Англия).